Jankowitsch de Miriewo ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Jankowitsch de Miriewo († 1811), russischer General
 Theodor Jankowitsch de Miriewo (1741–1814), österreichisch-russischer Aufklärer und Bildungsreformer